Карвоейру:

 Карвоейру — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Виана-ду-Каштелу.
 Карвоейру — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Сантарен.